Кладбище Малвазинки () — одно из крупнейших кладбищ чешской столицы в районе Прага 5 (Смихов). Известно также как Смиховское кладбище Праги. Расположено на западной окраине Смиховского района Праги, в районе бывших виноградников.

Открыто в 1876 ​​году по проекту архитектора Антонина Виктора Барвитиуса. Получило название от местности Малвазинки. Площадь — 7,58 га, количество захороненных составляет 54 468.

Доминантой кладбища является неороманская церковь св. Церковь Филиппа и Иакова, построенная в 1894-1896 годах по проекту архитектора Адольфа Духона. Территория кладбища с церковью с 1958 года охраняется как памятник культуры.
  
На кладбище похоронен ряд выдающихся чехословацких и чешских деятелей политики, науки, культуры и спорта.
 Арбес, Якуб — писатель
 Бечка, Богдан — политик
 Бонди, Эгон — писатель, философ
 Вайс, Карел — композитор
 Веселый, Франтишек — футболист
 Влачил, Франтишек — кинорежиссёр
 Влчек, Эмануэль — антрополог
 Готт, Карел — певец
 Каан фон Альбест, Индржих — композитор
 Карасек, Йиржи — поэт, писатель, драматург
 Кефер, Ян — писатель
 Киршнер, Лола — писательница
 Клима, Ладислав — писатель, философ
 Когоут, Антонин — музыкант
 Майер-Хартинг, Роберт — политик
 Мырквичка, Иван — живописец
 Недбал, Милош — народный артист Чехословакии
 Новотный, Антонин — президент Чехословакии в 1957—1968, 1-й секретарь ЦК КПЧ в 1953—1968
 Новотный, Вацлав — историк
 Пулюй, Иван Павлович — физик
 Ржежабек, Ян — историк
 Рокль, Рудольф — композитор
 Секора, Ондржей — писатель
 Скальский, Густав — историк
 Сланский-младший, Рудольф – политик
 Ходоунский, Карел — врач
 Эберт, Карл Эгон — поэт
 Янский, Ян — психиатр

Примечания

Литература 
 BRONCOVÁ, Dagmar. Kniha o Praze 5. Praha: Milpo, 1996. 205 s. ISBN 80-901749-6-5.
 LÁNY, Jeronym. Hřbitov Malvazinky 1876—1999. Praha: Správa pražských hřbitovů, 1999. 71 s. ISBN 80-238-7841-7.

Ссылки 
 Historie hřbitova Malvazinky 

Кладбища Праги
Некрополи, основанные в 1876 году